Cet article relate le parcours de l'Équipe du Chili de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  du Chili aux Championnats du monde.

Sixième du Groupe A, le Chili est éliminé à l'issue de la phase de groupe.

Qualification 

Avec une troisième place au Championnat panaméricain 2014, le Chili obtient sa qualification pour le Championnat du monde 2015.

Match de préparation

Effectif pour la compétition

Résultats

Phase de groupe (Groupe A) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Coupe du Président 
Cette coupe voit d'une part les cinquièmes des poules s'affronter en demi-finale et finale pour les places de 17 à 20 et, d'autre part, les sixièmes pour les places de 21 à 24.

Demi-finales de classement

Match pour la  

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Championnat du monde de handball masculin
 Championnat du monde de handball masculin 2015

Monde 2015
Chili
Sport au Chili en 2015